Дараселия — грузинская фамилия. Известные носители:

 
 Дараселия, Гедеван (род. 1988) — грузинский футболист.
 Дараселия, Георгий Борисович (род. 1968) — советский, грузинский и израильский футболист; израильский футбольный тренер.
 Дараселия, Даниел Учанович — советский чаевод, Герой Социалистического Труда (1950).
 Дараселия, Ксения Тарасхановна — советский чаевод, Герой Социалистического Труда (1950).
 Дараселия, Лена Алмасхановна — советский чаевод, Герой Социалистического Труда (1950).